Jméno a příjmení Marie Sedláčková nebo má více známých nositelek:

 Marie Sedláčková (politička) (1902–1983) – poslankyně Československé strany socialistické v letech 1950–1954
 Marie Sedláčková (odbojářka) (1923–1945) – účastnice protifašistického odboje z litomyšlska zavražděná v Mauthausenu
 Marie Sedláčková (atletka) – vícebojařka, medailistka z mistrovství Československa v atletice 1945